Hotel International může být:
 Hotel International (Brno)
 Hotel International (Praha) (do roku 2014 znám jako Hotel Crowne Plaza Prague)

Související články 
 Continental
 International
 Intercontinental